Stacy (Стейси) — может означать:

Персоналии 
 Stacy — старый псевдоним латвийской певицы и актрисы Анастасии Ивки.

Другое 
 Стэйси: Атака зомби-школьниц — японский фильм 2001 года.

См. также 
 Стэйси